

Földrajzi helyek 
Amerikai Egyesült Államok
 Banks (Alabama)
 Banks (Oregon)

Ausztrália
 Banks (Ausztráliai fővárosi terület), Canberra elővárosa

Egyesült Királyság
 Banks (Cumbria)
 Banks (Lancashire)

Kanada
 Banks-sziget

Személyek 
 George Banks (1972) amerikai kosárlabdázó
 Gordon Banks (1937) angol labdarúgó
 Iain Banks (1954) skót író
 Kelcie Banks (1965) amerikai ökölvívó
 Lloyd Banks (1982) hiphop előadó
 Nathan Banks (1868–1953) amerikai entomológus
 Peter Banks (1947) angol zenész
 Tyra Banks (1973) amerikai szupermodell, televíziós személyiség, műsorvezető